

vif 
 le vif d'une pierre dure, en maçonnerie.

Vif 
 Vif, une commune française située dans le département de l'Isère en région Auvergne-Rhône-Alpes attachée à Grenoble-Alpes Métropole.

Sigle 
Le sigle VIF ou Vif peut faire référence à :
 VIF, éditeur de logiciels et d'applications web (Supply, ERP, MES) basé à la Chapelle-sur-Erdre en Loire-Atlantique ;
 Protéine Vif, une protéine du sida ;
 Virus de l'immunodéficience féline (en anglais : FIV, pour Feline Immunodeficiency Virus) ;
 Volontariat international de la Francophonie, et Volontaire international de la Francophonie.